Naselja u BiH:
 Strane (Busovača, BiH), naselje u općini Busovača
 Strane (Kalinovik, BiH), naselje u općini Kalinovik
 Strane (Pale, BiH), naselje u općini Pale

Naselja u Sloveniji:
 Strane (Postojna, Slovenija) naselje u slovenskoj Općini Postojni.